Ла-Кальсада-де-Бехар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,45 км². Население — 100 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки